Antonella – forma femminile del nome proprio di persona Antonello
Antonella – telenovela argentina
7957 Antonella – asteroide della fascia principale